Computable Document Format — formato de arquivo de computador
 Franco congolês — moeda da República Democrática do Congo, cujo código ISO 4217 é CDF
 Nerd
 TNT Sports (Chile) — canal chinelo de televisão inicialmente denominado "Canal do Futebol" (CDF)

Ver também 
 Acrônimo de três letras
 CDfs — sistema de arquivos virtual para o Linux 

Desambiguações de siglas